Это видеография о пуэрто-риканском певце Рики Мартине.

Клипы

Концертные туры

Выдающееся выступление вживую

Сборники клипов

См. также 
 Дискография Рики Мартина

Рики Мартина
Рики Мартин